Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956 w Cortina d’Ampezzo został rozegrany 1 lutego. Zawody odbyły się na trasie Canalone. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Madeleine Berthod ze Szwajcarii, srebro wywalczyła jej rodaczka Frieda Dänzer, a brąz zdobyła Kanadyjka Lucile Wheeler.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956